Шерсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шерсон, Алисия (род. 1974) — чилийский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Шерсон, Роберто (род. 1957) — чилийский пианист и композитор.